Nach dem Garten Getsemani, in dem nach der Überlieferung der Evangelien  Jesus Christus in der Nacht vor seiner Kreuzigung betete, sind mehrere Kirchenbauten benannt:

Gethsemanekirchen in Deutschland 
 Gethsemane-Kirche Bakum, 1951 – Bartning-Notkirche 
 Gethsemanekirche (Berlin), 1893, ein Sammelpunkt für DDR-Oppositionelle und Friedensbewegung
 Gethsemane-Kirche (Bochum), 1951 – Bartning-Notkirche
 Gethsemanekirche (Frankfurt am Main), 1970 – der letzte große Kirchenneubau Frankfurts im 20. Jahrhundert
 Gethsemanekirche (Hannover), 1938
 Gethsemanekirche (Leipzig), 1877
 Gethsemanekirche (Mannheim), 1966
 Gethsemanekirche (München), 1958
 Gethsemanekirche (Schwabach)
 Gethsemanekirche (Würzburg-Heuchelhof), 2000 – Entwurf von Branca

Gethsemanekirchen in anderen Ländern 
 Getsemani-Kapelle, Lwiw, Ukraine, siehe Boim-Kapelle

Siehe auch 
 Ölbergkirche

Weblinks  

Liste (Kirchengebäude nach Name)